Hyttsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyttsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (10,9 ha)
Hyttsjön (Kimstads socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Hyttsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (6,47 ha)
Hyttsjön (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,82 ha)
Hyttsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666659-150221), sjö i Norbergs kommun,  (8,76 ha)
Hyttsjön (Norbergs socken, Västmanland, 667121-151201), sjö i Norbergs kommun,  (18,4 ha)
Hyttsjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (1,3 km²)
Hyttsjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (45,3 ha)
Hyttsjön (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (1,59 km²)
Hyttsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (3,39 ha)
Hyttsjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Falu kommun och Leksands kommun,  (1,12 km²)
Hyttsjön (Säfsnäs socken, Dalarna, 665595-143401), sjö i Hällefors kommun och Ludvika kommun,  (70,7 ha)
Hyttsjön (Säfsnäs socken, Dalarna, 667249-143358), sjö i Ludvika kommun,  (50,7 ha)
Hyttsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,

Se även
Hyttesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn